Итеро () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Итеро-де-ла-Вега — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Итеро-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.